Buona ventura – dipinto di Caravaggio conservato al Museo del Louvre di Parigi
 Buona ventura – dipinto di Caravaggio conservato ai Musei Capitolini di Roma